Favia denticulata (Ellis & Solander, 1786) = Dipsastraea favus
 Favia denticulata (Dana, 1846) = Dipsastraea pallida